Nüsslein ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Nüsslein (1910–1991), deutscher Tennisspieler
 Christiane Nüsslein-Volhard (* 1942), deutsche Biologin und Nobelpreisträgerin

Siehe auch:
 Nüsslin, Nüßlein